Kocsán Petra (Debrecen, 1998. június 4. –) válogatott magyar labdarúgó. Az ETO FC Győr támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Négyévesen már az óvodában kezdett edzésekre járni szülővárosában és tehetsége hamar megmutatkozott, így a két évvel idősebb korosztállyal játszott. Berettyóújfaluban került első ízben lánycsapatba, majd tizenhárom évesen Budapestre, a Ferencvároshoz.

A Ferencváros utánpótlásánál minden korosztályban szerepelt és a Kóka KSK csapatával mutatkozhatott be az első osztályban a 2015–2016-os szezonban. 2016-ban az év felfedezettjének választották. A következő évadban visszatért a zöld-fehérekhez, akiknél négy szezon alatt 60 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken 49 gólt szerzett.

2020 nyarán nem hosszabbította meg a szerződését az FTC-vel és az MTK-ba igazolt, ahol 25 tétmeccsen 20 gólt ért el.  

2021 júliusában a német Bundesligában szereplő TSG Hoffenheim szerződtette.

Hoffenheimi kontraktusa lejártával a győri ETO ajánlatát fogadta el. Pár nappal később a Fehérvár elleni felkészülési mérkőzésen mesterhármassal mutatkozott be a zöld-fehéreknél.

A válogatottban 
A magyar utánpótlás válogatottakat végigjárva 2015 júniusában mutatkozhatott be a felnőttek között. Részt vett a 2018-as Ciprus-kupán, a 2020-as Alanyában rendezett Török-kupán és a 2021-es Európa-bajnokság selejtező mérkőzésein.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnok (2):
Ferencváros (2): 2015–16, 2018–19

 Magyar kupagyőztes (4):
Ferencváros (4): 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 

 
 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Mátészalkaiak
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim női labdarúgói
A Győri ETO női labdarúgói